Die ADAC-Procar-Saison 2013 umfasste 8 Rennen, von denen fünf in Deutschland und jeweils eines in Österreich, Belgien und der Slowakei ausgetragen wurden. Die Rennen fanden alle im Rahmenprogramm des ADAC Masters Weekend statt.

Teilnehmerliste 

Die neue Saison brachte einige Veränderungen im Starterfeld mit sich. In der Division 1 wechselte Johannes Leidinger zu seinem ehemaligen Team, dem Liqui Moly Team Engstler, mit dem er 2011 den Titel gewinnen konnte. Neben dem Wagen von Leidinger setzte das Team ein "Presse- und VIP-Fahrzeug" ein, das von Motorsportjournalisten, bekannten Rennfahrern und Prominenten pilotiert wurde, um das Starterfeld interessanter zu machen. Der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Klien fuhr dieses Fahrzeug zum Beispiel auf der Strecke in Spa-Francorchamps, welche eine Neuheit im Kalender der ADAC Procar darstellte. Jens-Guido Weimann bestritt seine dritte Saison im BMW 320si.

In der Division 2 brachte die Meistermannschaft von ETH Tuning ein großes Fahrzeugaufgebot an den Start. Neben dem Meister Guido Thierfelder startete auch der Rookie David Griessner in einem Peugeot 207. Außerdem verstärkte ein Citroën Saxo, das Meisterauto von 2005 und 2006 das Team. Die härteste Konkurrenz waren die drei Ford Fiesta von Glatzel Racing. Kai Jordan war bereits zwei Mal Meister geworden und verstärkte Glatzel Racing seit dem zweiten Rennwochenende der Saison. Das Liqui Moly Team Engstler setzte wieder zwei Ford Fiesta für besonders junge Piloten ein. Julia Trampert war dieses Jahr die einzige Dame im Feld. Sie wird wie auch Pascal Hoffmann von der ADAC Stiftung Sport gefördert. Der Meister der Division 2 von 2011, Nils Mierschke, konnte erst zu Saisonmitte einsteigen.

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Die Wagen der Divisionen 1 und 2 wurden getrennt voneinander gewertet. Die ersten 8 Fahrzeuge waren punkteberechtigt nach folgendem System: 10-8-6-5-4-3-2-1. Es gab keine Zusatzpunkte für die Pole-Position oder die schnellste Runde.

Motorsportsaison 2013